

Geografia
 Stati Uniti d'America
Dickey – città della Contea di LaMoure, Dakota del Nord 
Contea di Dickey – contea del Dakota del Nord

Persone
Clyde Dickey (1951-2003), cestista statunitense;
Derrek Dickey (1951-2002), cestista statunitense;
Dick Dickey (1926-2006), cestista statunitense;
James Dickey (1923-1997), scrittore e poeta statunitense.